San José de Copán kan syfta på:

Honduras 

 San José de Copán (kommun), Departamento de Copán, 
 San José de Copán (ort), Departamento de Copán,